Frankenburg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Frankenburg am Hausruck, Marktgemeinde im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich
 Frankenburg (Lilienthal),  Ortsteil der Gemeinde Lilienthal in Niedersachsen

Baulichkeiten:
 Burg Frankenberg (Aachen), in Aachen
 Hausmannsturm (Bad Frankenhausen), oberhalb von Bad Frankenhausen, Thüringen
 Frankenburg (Elsass), Burgruine bei Sélestat-Neubois im elsässischen Département Bas-Rhin
 Frankenburg (Oberösterreich), abgegangene Burg bei Frankenburg am Hausruck, Oberösterreich
 Frankenburg (Hegau), abgegangene Burg bei Singen (Hohentwiel)-Bohlingen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg
 Frankenburg (Pfalz), Burgruine im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz

Frankenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Khevenhüller-Frankenburg (1538–1606), kaiserlicher Gesandter und Botschafter am Spanischen Hof